Ultramarina pode referir-se a:

Geografia 

 Estados cruzados — alguns estados feudais, existentes na sua maioria nos séculos XII e XIII, criados pelas cruzadas.
 Província ultramarina — uma divisão administrativa criada pelo Estado Novo português e atribuído por este às colónias portuguesas.
 Região ultramarina — uma recente designação dada aos departamentos de ultramar que dispõe de poderes idênticos aos das regiões da França Metropolitana.

Empresas 

 Companhia de Seguros Ultramarina — uma companhia de seguros portuguesa, com sede em Lisboa, que existiu entre 1901 e 1979.

Associações 

 Futebol Clube de Ultramarina — um clube de futebol de Tarrafal de São Nicolau na ilha do São Nicolau de Cabo Verde.
 Arcádia Ultramarina —  uma sociedade literária brasileira, fundada em Vila Rica.

Desambiguação